Петров Вал:

 Петров вал — непостроенный судоходный канал.
 Петров Вал — город (с 1988) в Камышинском районе Волгоградской области.
 Петров Вал — узловая железнодорожная станция Волгоградского региона Приволжской железной дороги.